Дорма́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на схід від Парижа, 55 км на захід від Шалон-ан-Шампань.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1357 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2938,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Дорман 
 Дорман на сайті французького Національного інституту географії
 Дорман на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Дорман на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Марна